Ayopaya (provincie), provincie in Bolivia
 Ayopaya (gemeente), gemeente in Bolivia
 Ayopaya (plaats), plaats in Bolivia